Эрнольсайм ():

Топоним 
 Эрнольсайм-Брюш () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем.
 Эрнольсайм-ле-Саверн () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Саверн.